

Geografia
 Martens Peak – picco roccioso antartico
 Sint-Martens-Latem – comune belga situato nella regione fiamminga

Persone
 Adolf Martens (1850-1914) – ingegnere e inventore tedesco
 Eduard von Martens (1831-1904) – zoologo tedesco
 Florian Martens (1958) – attore tedesco
 Friedrich Fromhold Martens (1845-1909) – diplomatico e giurista estone
 Georg Friedrich von Martens (1756-1821) – giurista e diplomatico tedesco
 Georg Matthias von Martens (1788-1872) – botanico tedesco
 Hermann Martens (1887-1916) – pistard tedesco
 Jan-Pieter Martens (1974) – dirigente sportivo ed ex calciatore belga
 Jennifer Martens (1990) – calciatrice tedesca, di ruolo portiere
 Jürgen Martens (1948) – chimico tedesco
 Lena von Martens, pseudonimo di Lena Ressler (1940-2015) – attrice finlandese
 Lieke Martens (1992) – calciatrice olandese, di ruolo attaccante
 Ludo Martens (1946-2011) – storico e politico belga
 Lukas Märtens (2001) – nuotatore tedesco
 Maarten Martens (1984) – calciatore belga, di ruolo centrocampista
 Maurice Martens (1947) – ex calciatore belga, di ruolo difensore
 Paul Martens (1983) – ciclista su strada tedesco
 Peter Mertens (1969) – politico belga
 René Martens (1955) – ex ciclista su strada belga
 Ronny Martens (1958) – ex calciatore belga, di ruolo attaccante
 Valerie von Martens, nata Valérie Pajér Edle von Mayersperg (1894-1986) – attrice austriaca naturalizzata tedesca
 Wilfried Martens (1936-2013) – politico belga

Altro
 Dispositivo di Pensky-Martens – dispositivo per determinare il punto di infiammabilità dei liquidi
 Dr. Martens, noto anche come Doctors, Docs, Doc. Martens o DM's – marchio di calzature
 Sclerometro di Martens – strumento per misurare la durezza dell'acqua
 Governo Martens I – governo federale del Belgio (1980)
 Governo Martens II – governo federale del Belgio (1980)
 Governo Martens III – governo federale del Belgio (1980)
 Governo Martens IV – governo federale del Belgio (1980-1981)